Авиационные происшествия и инциденты, включая угоны, произошедшие с воздушными судами Главного управления гражданского воздушного флота при Совете народных комиссаров СССР («Аэрофлот») в 1934 году.

По имеющимся данным, в этом году крупнейшая катастрофа с воздушными судами предприятия «Аэрофлот» произошла 27 июля близ Бертыса (Казакская АССР), когда самолёт АНТ-9 заходя на посадку на малой высоте при выполнении разворота в условиях бокового ветра сильно накренился и перейдя в скольжение врезался в землю, в результате чего погибли 10 человек.

Список 
Отмечены происшествия и инциденты, когда воздушное судно было восстановлено.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

1934
Авиационные происшествия 1934 года